Basil Heatley – maratoneta britannico
 Danny Heatley – batterista britannico
 Dany Heatley – hockeista su ghiaccio canadese